Erdős Jenő (1888–?) mérnök, részvénytársasági igazgató
 Erdős Jenő (1891–?) színész
 Erdős Jenő (1912–1981) újságíró, szociográfus
 Erdős Jenő (1920–2020) pedagógus, karnagy
 Erdős Jenő matematikus